Grupa C jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2013.

Tabela

Mecze

Zambia – Etiopia

Nigeria – Burkina Faso

Zambia – Nigeria

Burkina Faso – Etiopia

Burkina Faso – Zambia

Etiopia – Nigeria

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2013